In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Saarbrücken aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1984 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Bezirksbeiratswahlen ab 1984.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Graue: Die Grauen – Graue Panther
 Grüne: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 BüBü: Bürgerbündnis → FW
 FW: Freie Wähler
 2004: BüBü

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Fußnoten

1 1964: zusätzlich: SVP/CVP: 6,1 %
2 1968: zusätzlich: NPD: 7,0 %
3 2004: zusätzlich: NPD: 4,2 %
4 2014: zusätzlich: Piraten: 3,6 %, NPD: 2,0 %
5 2019: zusätzlich: PARTEI: 3,5 %

Bezirksratswahlen

Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: Graue: 3,7 %
2 2009: zusätzlich: FW: 3,7 %
3 2014: zusätzlich: Piraten: 5,06 %

West 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Dudweiler 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: NPD: 4,7 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 3,9 %

Halberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Diese Sitzverteilung wurde nicht veröffentlicht.

Weblinks 

 Leitseite zu den Kommunalwahlen
 Stimmenergebnisse der Kommunalwahlen 1984-2009
 Kommunalwahl 2014
 Stimmenergebnisse der Bezirksratswahlen 1984-2009
 Ergebnisse der Bezirksratswahlen 2009
 Ergebnisse der Bezirksratswahlen 2014
 Ergebnisse der Kommunalwahl 2014
 Leitseite zu den Kommunalwahlen 2019

Saarbrucken
Kommunalwahlen